Psary ist der Name mehrerer (ca. 20) Ortschaften in Polen, z. B.:
 Psary (Powiat Będziński), in der Gemeinde Psary, Powiat Będziński, Woiwodschaft Schlesien
 Psary (Nowy Kawęczyn), in der Gemeinde Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki, Woiwodschaft Łódź
 Psary (Oława), in der Gemeinde Oława, Powiat Oławski, Woiwodschaft Niederschlesien (Hünern, Kreis Ohlau)
 Psary (Jemielno), in der Gemeinde Jemielno, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien (Hünern, Kreis Guhrau)
 Psary (Wisznia Mała), in der Gemeinde Wisznia Mała, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien (Hünern, Kreis Trebnitz) 
 Psary (Bodzentyn) (Psary-Kąty, Psary-Podłazy, Psary-Stara Wieś), in der Gemeinde Bodzentyn, Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Psary (Secemin), in der Gemeinde Secemin, Powiat Włoszczowsk, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Psary (Świdwin), in der Gemeinde Świdwin, Woiwodschaft Westpommern (Stadthof, Kreis Belgard/Pommern)
 Psary (Przykona), Ortschaft in der Gemeinde Przykona, Woiwodschaft Großpolen